Pellinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pellinsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pellinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Pellinsaari (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar